Le mot Insurgents, toujours employé au pluriel, peut signifier : 

 des troupes du royaume de Hongrie levées occasionnellement par l'État sous l'Ancien Régime ;
 les colonies et les hommes politiques américains révoltés, puis, en guerre contre leur métropole britannique durant la guerre d'indépendance, nommés Insurgents par les Britanniques, Patriots du point de vue américain et Bostoniens du point de vue français.